Димитър Кантакузин може да се отнася за:
 Димитър Кантакузин – български книжовник от XV век;
 Димитър I Кантакузин – севастократор и деспот на Морея, от византийско-български произход, праправнук на българския цар Иван Асен III.